Вознесенский собор в Переяславе — православный храм, построенный в 1700 году по инициативе и на средства гетмана Ивана Мазепы как главное сооружение Вознесенского монастыря (XVI век). Типичный образец украинского барокко. Памятник архитектуры национального значения.

История Собора 
Первый камень в строительство собора был заложен в 1695 году. Окончание строительства датируется 1700 годом. По сведениям Бендерской комиссии на строительство этого собора гетман Мазепа выделил 300 000 золотых монет.

Собор был освящён 1 июня 1700 года с участием гетмана Мазепы, который подарил Пересопницкое Евангелие, на котором в настоящее время принимают присягу Президенты Украины.

Мать гетмана Мазепы — Мария Магдалина подарила вышитую золотом и серебром епитрахиль с надписью «Року 1700 місяца семтемрія 16 дня. Всечесная игумения Мария Магдалина справила». В этом же универсале гетман сообщает о поставлении в епископа Переяславского Захария Корниловича, который «вознесен быти до храму церквы престольной свято Вознесенской коштом нашим в городі Переяславлі воздвиженной и сооруженной».

Строительством этого храма было положено начало возрождения древней Переяславской епископии. Универсалом гетмана Мазепы от 4 января 1701 года монастырю, на территории которого находился собор, было передано село Мацковка, Трахтемировский перевоз и угодья.

Использование собора в советское время 
С советских времён и по настоящее время в соборе размещается музей-диорама «Битва за Днепр». В подвале Вознесенского собора размещен мавзолей вечной славы, где на стенах увековечены имена переяславщан, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. В настоящее время решается вопрос о выселении музея и передаче собора Украинской православной церкви.

См. также 
 Церковное строительство гетмана Мазепы

Примечания

Литература 
 Вознесенская церковь в городе Переяславле. // Полтавские епархиальные ведомости. — 1 августа 1868. — № 15.
 Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури. — Києво-Могилянська академія, 2005.

Ссылки 
 Город, где музеи размножаются
 7 чудес Украины: Переяслав-Хмельницкий — город музеев и архитектурных памяток
 Музей-диорама «Битва за Днепр в районе Переяслав-Хмельницкого осенью 1943 года».

Православные храмы Киевской области
Украинское барокко
Переяслав-Хмельницкий
Здания и сооружения Переяслава